Stanisław Janik (1838–1916) – organmistrz, rzeźbiarz i snycerz, wiceburmistrz Krosna
 Stanisław Janik – działacz niepodległościowy, łódzki robotnik, 17 marca 1938 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Janik (zm. 1920) – podporucznik piechoty Wojska Polskiego, oficer 53 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych, kawaler Virtuti Militari
 Stanisław Janik (ur. 1895) – żołnierz Legionów Polskich, 21 kwietnia 1937 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Andrzej Janik (1895–1981) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Stanisław Janik (1928–1998) – ratownik górski, przewodnik i działacz turystyczny
 Stanisław Janik (ur. 1944) – polityk, wicewojewoda dolnośląski

Przypisy